Justo Ruiz González (Vitoria-Gasteiz, 31 de agosto de 1969) é um ex-futebolista e treinador de futebol espanhol que atuava como meia-atacante. Defendeu a Seleção Andorrana em 67 partidas, disputadas entre 1996 e 2008.

Carreira
Em clubes, foi revelado pelo Athletic Bilbao e iniciou a carreira na equipe B (Bilbao Athletic). Passou também por , Gimnàstic, Amurrio, Figueres, União da Madeira e FC Andorra, onde teve maior destaque (em 2 passagens, foram 148 partidas e 9 gols). Aposentou-se em 2008, defendendo o Rànger's.

Seleção Andorrana
Tendo jogado pelas seleções de base da Espanha entre 1986 e 1991, Justo Ruiz não chegou a defender a equipe principal da Fúria, nem a do País Basco, onde possui origens. Em 1996, decidiu jogar por Andorra
, onde é o décimo jogador que mais atuou pela equipe (67 partidas), tendo feito 2 gols.

Carreira
Após deixar os gramados, Ruiz assumiu as categorias de base do FC Andorra, onde permaneceu até 2011. Desde 2008, comanda a Seleção Sub-21 de Andorra - em paralelo com as funções no time Sub-19 e no time principal do FC Andorra, comandados por ele até 2014.

Títulos
 FC Rànger's
 Primeira Divisão de Andorra: 2 (2005–06 e 2006–07)
 Supercopa de Andorra: 1 (2006)

Ligações externas 
 Perfil de Justo Ruiz - Ogol.com.br
 
 Perfil de Justo Ruiz - BDFútbol

Naturais de Vitoria-Gasteiz
Futebolistas de Andorra
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas do FC Andorra
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas do Clube Futebol União
Futebolistas da Sociedad Deportiva Eibar
Jogadores da Seleção Andorrana de Futebol
Espanhóis expatriados